Axel Sixten Wallenborg, född 17 december 2000, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Djurgårdens IF.

Karriär
Den 1 april 2022 lånades Wallenborg på nytt ut till IFK Haninge på ett säsongslån med dubbel speltillhörighet. I juli 2022 lånades han istället ut till IF Brommapojkarna.

Statistik

Klubblag

Landslag

Källor

Noter

Svenska fotbollsmålvakter
Spelare i IF Brommapojkarna
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i IFK Haninge
Spelare i Superettan
Spelare i Division 1 i fotboll för herrar
Födda 2000
Levande personer
Män
Idrottare från Stockholm
Svenska idrottare under 2000-talet